Municipio de Gordon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gordon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Gordon (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.